Nuno André da Silva Coelho (1986), futebolista português que atua como defesa;
Nuno Miguel Prata Coelho (1987), futebolista português que atua como médio.

Ver também

Desambiguações de antropônimos